Rémi Royer peut désigner :
 Rémi Royer, cycliste ayant participé au Tour de France 1936 ;
 Rémi Royer (1978- ), joueur de hockey sur glace québécois.